Hincksella är ett släkte av nässeldjur. Hincksella ingår i familjen Syntheciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Hincksella